een eiland bij Italië, zie: Elba.
diverse plaatsen in de VS:
Elba (Alabama)
Elba (Minnesota)
Elba (Nebraska)